Морейн — місто в штаті Огайо, США
 Морейн — високогірне озеро у провінції Альберта, Канада